Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер були чинними чемпіонками and виграли титул, перемігши у фіналі 6–3, 6–4 against Клаудія Коде-Кільш і Гелена Сукова.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Жінки, парний розряд
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу